Renier steht für:

 Renier (Südafrika), Ort in der Gemeinde Hessequa, Südafrika
 Renier Point, Landspitze der Livingston-Insel, Antarktika
 ein männlicher Vorname, siehe Reinier #Variante Renier bzw. Rénier

Renier oder Rénier ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Renier, belgischer Fußballspieler
 Daniele Renier (1768–1851), italienischer Politiker, Bürgermeister von Venedig
 Franck Renier (* 1974), französischer Radrennfahrer
 Jérémie Renier (* 1981), belgischer Schauspieler
 Léon Renier (1809–1885), französischer Althistoriker und Mitbegründer der Encyclopédie moderne
 Paolo Renier (1710–1789), Doge von Venedig
 Pascal Renier (* 1971), belgischer Fußballspieler
 Rodolfo Renier (1857–1915), italienischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Stefano Andrea Renier (1759–1830), italienischer Naturforscher
 Yves Rénier (1942–2021), französischer Schauspieler und Filmregisseur

Siehe auch:
 Rainer
 Rainier
 Regnier
 Reinier
 Reynier